Амед Бакайоко (; 8 марта 1965, Абиджан, Французская Западная Африка — 10 марта 2021, Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия) — ивуарийский государственный и политический деятель, премьер-министр Кот-д’Ивуара с 30 июля 2020 года по 8 марта 2021 года.

Биография

Молодые годы и образование 
Амед Бакайоко родился 8 марта 1965 года в Абиджане.

Принадлежит к благочестивому мусульманскому роду; среди его предков — основатель города  на северо-западе Кот-д’Ивуара. В возрасте 7 лет потерял мать. В дальнейшем воспитывался своим отцом хаджи Анлиу (ум. в 2018 г.). Старший брат — Зуман (заместитель мэра ), две сестры — Фатима и Амината.

Учился в современном колледже Аджаме и классическом лицее Абиджана, а в 1984 году окончил колледж Африканской Богоматери со степенью бакалавра . Во время учёбы работал в студенческих газетах. Заинтересовавшись политикой и революционными преобразованиями Тома Санкары, уехал учиться в Буркина-Фасо. В 1985 году окончил Институт физической математики  с . В 1985—1988 годах учился в Высшей школе медицинских наук университета Уагадугу на . Вернувшись в Кот-д’Ивуар, в 1988—1990 годах прошёл второй цикл образования на медицинском факультете , после чего бросил медицину, которой учился лишь под давлением отца.

Карьера 
В 1978 году стал президентом кооператива начальной школы и главным редактором журнала современного лицея Аджаме. В 1980 стал президентом  от мусульманской секции. В 1986 году стал президентом Ассоциации ивуарийских школьников и студентов в Буркина-Фасо. Будучи активным членом , в 1990 году стал основателем и президентом молодёжного движения студентов и школьников при Демократической партии.

В 1991 году в возрасте 25 лет основал ежедневную газету «», в которой сам же был журналистом и издательским директором, поставив себе целью защищать президента Феликса Уфуэ-Буаньи от нападок оппозиции. После смерти Уфуэ-Буаньи, в 1994 году отсидел четыре месяца и шестнадцать дней в  по обвинению в оскорблении главы государства за опубликованное письмо читателя, в котором новый президент Анри Конан Бедье был назван «карликом», его газета была закрыта.

В 1994 году основал первую в стране частную коммерческую радиостанцию «Radio Nostalgie», генеральным директором которой был до 2003 года. В 1997 году начал отвечать за стремительное покрытие сетью радиостанции практически всей Африки, в связи с чем завёл множество связей в политических кругах африканских стран. В 2001 году стал президентом , а также занимал пост национального секретаря финансов демпартии.

13 марта 2003 года назначен министром новых информационных технологий и коммуникации в правительстве премьер-министра Сейду Диарры. Бакайоко сохранил свой пост в правительствах Шарля Конана Банни, Гийома Соро. Его предшественником был Лиа Би Дуауа, а преемником — Гуаруа Хуга Би.

4 декабря 2010 года назначен министром внутренних дел в правительстве Соро в условиях политического кризиса и существования параллельного правительства , где министром был . 11 апреля 2011 года, после победы Алассана Уаттары в конфликте с Лораном Гбагбо за пост президента, Бакайоко был переназначен на должность министра внутренних дел. 1 июня того же года, при формировании нового правительства Соро, Бакайоко сохранил свой пост, как впрочем и при , Даниэле Каблане Дункане и Амаду Гоне Кулибали.

11 декабря 2011 года избран депутатом Национального собрания по городу Сегела от Объединения республиканцев. 19 июля 2017 года был назначен на пост министра обороны в правительстве Кулибали. На новой должности в том же году занялся урегулированием ситуации с . 13 октября 2018 года избран мэром города , набрав более 60 % голосов в этой наиболее населённой общине страны и одновременно оплоте правящей партии.

Со 2 мая по 2 июля 2020 года, в период болезни Кулибали, Бакайоко исподнял обязанности премьер-министра Кот-д’Ивуара. В течение двух недель после смерти Кулибали, последовавшей 8 июля того же года, должность оставалась вакантной, что в отсутствие председателей обеих палат парламента на территории Кот-д’Ивуара создало вакуум власти, вкупе с потерей кандитата от правящей партии на президентских выборах. Политическую ситуацию усугубила отставка вице-президента Дункана, в связи с чем начали ходить слухи о том, что Уаттара пойдёт на третий срок, а новым премьер-министром станет сам Бакайоко. 30 июля он был наконец назначен премьер-министром, сохранив за собой пост министра обороны. 3 августа Бакайоко произвёл в правительстве несколько перестановок. 4 августа официально вступил в должность на краткой церемонии в канцелярии премьер-министра в Абиджане.

Проблемы со здоровьем, смерть 
18 февраля 2021 года Бакайоко специальным рейсом вылетел из Абиджана в Париж для проведения медицинского обследования. Официально было заявлено, что он пройдёт «серию медицинских обследований», «отдохнёт» и затем вернётся на родину. По данным СМИ, Бакайоко, страдающий анемией, в апреле и декабре 2020 года дважды сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию, будучи значительно ослабленным болезнью. По прибытии во Францию он был помещён в , а 6 марта в связи с ухудшением состояния здоровья перевезён во Фрайбург (Германия), где госпитализирован в университетскую клинику. 8 марта Уаттара по причине «долгого отсутствия по медицинским показаниям» Бакайоко назначил вместо него исполняющими обязанности премьер-министра и министра обороны Патрика Аши (государственный министр и генеральный секретарь президентской администрации) и своего младшего брата  (министр по президентским делам), соответственно.

10 марта Бакайоко скончался во Фрайбурге от рака печени в возрасте 56 лет. 11 марта в Кот-д’Ивуаре был объявлен восьмидневный траур, а 13 марта гроб с телом Бакайоко прибыл из Франции в аэропорт Абиджана. 17 марта панихида по Бакайоко прошла у  с участием Уаттары и ряда глав африканских государств, а затем его память почтили в ходе церемонии на . 19 марта Бакайоко был похоронен в Сегеле по мусульманскому обряду.

Награды 
Государственные
 Национальный орден Республики Кот-д’Ивуар:
 степени кавалера Большого креста (март 2021 года, посмертно).
 степени командора (август 2011 года).
 Орден Коммуникационных заслуг степени командора (январь 2020 года).
 Орден Сельскохозяйственных заслуг степени командора (февраль 2020 года).
 Орден Морских заслуг степени командора (декабрь 2017 года).
 Почётная медаль Полиции с пальмами (ноябрь 2019 года).

Иностранные
 Орден «За заслуги» степени командора (Франция, январь 2012 года).
 Орден Звезды Италии степени великого офицера (Италия, декабрь 2015 года).
 Орден Жеребца степени командора (Буркина-Фасо, июль 2019 года).

Личная жизнь 
Жена — Иоланда Тано, поженились в 1995 году; четверо детей. Владеет французским и английским языками. Является масоном и великим мастером великой ложи Кот-д’Ивуара. В 2014 году стал президентом благотворительного фонда «Fondation Mayama». Поддерживает связи и дружит с главами многих африканских государств.

По причине быстрого восхождения к властным вершинам к Бакайоко пристало прозвище «Золотой мальчик», также его называли «старшим сыном Уаттары». Сам же он отзывался о жене Уаттары, , как о своей «второй матери». Среди увуарийцев Бакайоко наиболее известен по прозвищу, производному от его имени и фамилии — «Амбак» ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Министры Кот-д’Ивуара
Премьер-министры Кот д’Ивуара
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Правители XXI века
Политики XXI века
Мэры городов Кот-д’Ивуара
Масоны — великие мастера
Умершие от рака печени